Чунак се може односити на:
 Чунак (цев), цев за одвод дима или воде.
 Чунак (ткачки), алатка која се користи као покретни део разбоја.